Il singolare del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Carlos Costa 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Carlos Costa (finale)
 Thomas Muster (campione)
 Jordi Arrese (primo turno)
 Jaime Oncins (primo turno)

 Franco Davín (primo turno)
 Luis Herrera (primo turno)
 Jeff Tarango (quarti di finale)
 Rodolphe Gilbert (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 1993
ATP Tour 1993